Příjmení Hora/Horová nosí více významných osobností:

 Antonín Hora – více jmen
 František Alois Hora (1838–1916) – učitel, spisovatel, překladatel a lexikograf
 Jakub Hora (* 1991) – český fotbalista
 Jan Hora – více nositelů viz rozcestník
 Josef Hora (1891–1945) – český básník
 Karel Hora – více nositelů viz rozcestník
 Ota Hora (1909–1997) – český politik
 Pavel Hora (* 1961) – český fotbalista
 Petr Hora (* 1949) – český sklář a sochař
 Petr Hora (pseudonym), Petr Hořejš (* 1938) – český novinář, historik a publicista
 Václav Hora (1873–1959) – český právník, profesor občanského práva

ženy
 Alexandra Horová (* 1962) –– česká výtvarnice

Související články 
 Horák
 Horálek
 Horova (Brno)

Externí odkazy